Кабу () — португальська власна назва.

Топоніми

Алдейя-Нова-ду-Кабу — парафія.
 Кабу — острів, частина островів Хабомай (Курильські острови).